Robert Paul
 Robert Paul (1910–1998) Európa-bajnoki ezüstérmes francia futó, olimpikon
 Robert Paul (1937) olimpiai és világbajnok kanadai műkorcsolyázó

hasonló nevűek
 Robert W. Paul (1869–1943) angol mérnök, a filmkészítés egyik úttörője